Натуральне число 129
 129 рік до нашої ери
 129 рік нашої ери